Виталий Валерьевич Кольцов (20 марта 1994, Моевка, Черневецкий район, Винницкая область) — украинский футболист, опорный полузащитник.

Биография 
Начинал заниматься футболом в Виннице, первый тренер — Валерий Кольцов. В 16-летнем возрасте перешёл в академию донецкого «Шахтёра». В 2011—2013 годах выступал за молодёжный состав горняков в первенстве дублёров (37 матчей, 1 гол), а затем ещё два сезона играл за «Шахтёр-3» во второй лиге (54 матча, 2 гола).

В 2015 году был отдан в аренду в «Ильичёвец» (позднее — ФК «Мариуполь») и во время выступлений клуба в первой лиге был игроком стартового состава. В сезоне 2016/17 стал победителем первой лиги, сыграв 30 матчей за сезон. После выхода клуба в высший дивизион подписал полноценный контракт на два года. 16 июля 2017 года сыграл свой дебютный матч в высшей лиге, против «Вереса». 30 сентября 2018 года в игре против донецкого «Олимпика» стал автором своего первого гола на высшем уровне, реализовав пенальти. Однако уже в начале 2018 года команда расторгла с ним контракт.

Весной 2019 года перешёл в «Александрию», но сыграл только 2 матча в высшей лиге. В сезоне 2018/19 играл за донецкий «Олимпик», где в первой половине сезона был игроком стартового состава, а затем потерял место в основе.

Летом 2019 года перешёл в клуб первой лиги «Металлист 1925», провёл в его составе два сезона. Летом 2021 года перешёл в клуб российской ФНЛ «СКА-Хабаровск».

Выступал за юношескую сборную Украины.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Металлист 1925»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»